Pigebørn eller Little Women kan henvise til flere artikler:

 Pigebørn (roman) – roman af Louisa M. Alcott fra 1868-1869 (originaltitel: Little Women)
 Pigebørn (film) – amerikansk film fra 1933 (originaltitel: Little Women)
 Pigebørn (film fra 1949)
 Pigebørn (film fra 1994)
 Little Women (film fra 1917) – britisk stumfilm fra 1917
 Little Women (film fra 1918) – amerikansk stumfilm fra 1918
 Little Women (film) – amerikansk film fra 2019